Уака:
 Уака (, «объект почитания») — священные места инков и других индейцев Южной и Центральной Америки.
 Уака — префектура в Центральноафриканской Республике.
 Уака — город в Эфиопии.

См. также 
 Вака (значения)